Jinsha (kinesiska: 金沙, 金沙城关镇) är en socken i Kina. Den ligger i provinsen Guizhou, i den sydvästra delen av landet, omkring 99 kilometer nordväst om provinshuvudstaden Guiyang.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Guizhou
WP:Projekt Kina